San Ignacio de Sabaneta kan syfta på:

Dominikanska republiken 

 Sabaneta, Santiago Rodríguez, kommun, 
 Sabaneta (provinshuvudstad), Santiago Rodríguez,